Игнатовка — название населённых пунктов.

Белоруссия 
 Игнатовка — деревня в Осиповичском районе Могилёвской области.
 Игнатовка — деревня в Хотимском районе Могилёвской области.

Россия 
 Игнатовка — деревня в Вельском районе Архангельской области.
 Игнатовка — деревня в Чишминском районе Башкортостана.
 Игнатовка — хутор в Старооскольском городском округе Белгородской области.
 Игнатовка — деревня в Верхнеландеховском районе Ивановской области.
 Игнатовка — деревня в Людиновском районе Калужской области.
 Игнатовка — деревня в Дмитровском районе Московской области.
Игнатовка — деревня в Одесском районе Омской области, упразднена в 1977 г.
 Игнатовка — деревня в Руднянском районе Смоленской области.
 Игнатовка — деревня в Алексинском районе Тульской области.
 Игнатовка — посёлок городского типа в Майнском районе Ульяновской области.

См. также 
 Большая Игнатовка
 Малая Игнатовка